Feuser ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Karuna Feuser (* 1951), deutsche Künstlerin
 Florian Feuser, Hochschullehrer für Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Sprachen, München
 Georg Feuser (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Stefan Feuser (* 1977), deutscher Klassischer Archäologe
 Willfried Feuser (1928–2000), deutscher Literaturwissenschaftler